2 miejscowości na Ukrainie:
 Wysock – wieś w rejonie dąbrowickim, w obwodzie rówieńskim
 Wysock – wieś w rejonie lubomelskim, w obwodzie wołyńskim

1 miejscowość w Rosji:
 Wysock – miasto w rejonie wyborskim, w obwodzie leningradzkim